Medicul de țară  se poate referi la:
Literatură
 1833 Medicul de țară – roman de Honoré de Balzac;
 1848 Medicul de țară – nuvelă de Ivan Turgheniev;

Film
 1936 Medicul de țară (The Country Doctor) – film american de Henry King;
 1951 Medicul de țară (Сельский врач) – film sovietic de Serghei Gherasimov;
 1988 Medicul de țară (Сельский врач) – film sovietic de Serghei Masloboișcikov; 
 2016 Medicul de țară (Médecin de campagne) – film francez de  Thomas Lilti.